Порта-Нигра (,  — «чёрные ворота») — большие римские городские ворота в Трире, Германия. Крупнейшие римские городские ворота к северу от Альп. Включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Название Porta Nigra возникло в средние века из-за тёмного цвета камня; первоначальное римское название не сохранилось. Местные жители называют Порта-Нигра просто Порта.

История

Римская эпоха 
Порта-Нигра были построены из серого песчаника после 170 года нашей эры. Первоначально ворота представляли собой две четырёхэтажные башни, выступавшие наружу в форе полукруга. Узкий двор разделял проёмы ворот. Однако по неизвестным причинам строительство ворот осталось незавершённым. Например, камни с северной (внешней) стороны никогда не обтёсывались, а выступающие камни делали невозможным установку сдвижных ворот. Тем не менее, ворота использовались в качестве входа в город на протяжении веков, до конца римской эпохи.

Во времена Римской империи Порта-Нигра была частью системы из четырёх городских ворот, находившихся с четырёх сторон римского города, имевшего прямоугольную форму. Ворота охраняли северный вход в город, в то время, как Порта-Альба (Белые ворота) были построены на востоке, Порта-Медиа (Средние ворота) на юге, и Порта-Инклита (Знаменитые ворота) на западе, рядом с римским мостом через Мозель. Ворота стояли на концах двух главных улиц римского Трира, одна из которых вела с севера на юг, а вторая с востока на запад. Из этих ворот до нашего времени сохранились только Порта-Нигра.

Средние века 
В эпоху раннего средневековья римские городские ворота больше не использовались по своему первоначальному предназначению, а камни, взятые из них были использованы для постройки других зданий. Более того, железные и свинцовые скобы были выломаны из стен Порта-Нигра для повторного использования. Следы этих разрушений до сих пор отчётливо видны на северной стороне ворот.

После 1028 года в руинах Порта-Нигра жил отшельником греческих монах Симеон. После его смерти (1035) и канонизации рядом с Порта-Нигра в его честь был построен монастырь Simeonstift.

Для спасения от дальнейшего разрушения Порта-Нигра была преобразована в церковь с двумя залами идентичной планировки, расположенных один над другим. верхний зал был доступен для монахов, а нижний открыт для прихожан.

Нефы церкви были созданы за счёт расширения над внутренним двором первого и второго этажей. На восточной башне была сооружена апсида. Западная башня была надстроена и к ней был добавлен шпиль. Верхний этаж восточной башни был разрушен, и над нефом, башней и апсидой был построен клеристорий.

Первый этаж с большими воротами был скрыт террасой, а с южной стороны (со стороны города) к нижнему залу церкви была построена лестница. Небольшая лестница вела дальше в верхний зал.

Для доступа в город в средние века служили дополнительные ворота, построенные рядом с восточной стороны Порта-Нигра.

Новое время 
В 1800 году Наполеон велел закрыть церковь в Порта-Нигра и прилегающий монастырь, а также подавляющее большинство многочисленных церквей и монастырей Трира. Во время своего визита в Трир в 1804 году Наполеон приказал вернуть Порта-Нигра облик римской эпохи. Дополнительный ярус и церковная башня были демонтированы, а внутренний двор восстановлен. Однако апсида в усечённом виде сохранилась, а восточная башня не была восстановлена до первоначальной высоты. Терраса, окружавшая первый этаж была удалена.

В 1986 году Порта-Нигра была внесена в список Всемирного наследия, наряду с другими римскими памятниками Трира и его окрестностей.

Современное состояние 
Современный облик Порта-Нигра практически не изменился после реконструкции проведённой по распоряжению Наполеона. С южной стороны от Порта-Нигра, остатки римских колонн обрамляют последние 100 метров улицы, ведущей к воротам. Расположенные там, где они стояли в римскую эпоху они создают впечатление о первоначальном облике римской улицы, окаймлённой колоннадами.

Ворота закрыты для проезда автомобилей, но стоят рядом с одной из главных улиц Трира. В дополнение к общему загрязнению, выхлопные газы проезжающих автомобилей десятилетиями портят камни кладки. Однако в целом, Порта-Нигра всё ещё находится в хорошем остоянии.

Порта-Нигра, включая верхние этажи открыта для посетителей.

Литература 
 Fiske Kimball, George Harold Edgell et al.: History of Architecture. Research & Education Assoc. 2001  (restricted online version (Google Books) )
 Jas Elsner: Imperial Rome and Christian Triumph: The Art of the Roman Empire AD 100-450. Oxford University Press 1998,  (restricted online version (Google Books) )

Примечания

Ссылки 
Site of the Porta Nigra in Google Maps 
Porta Nigra Photos

Всемирное наследие в Германии
Ворота Германии
Древнеримские сооружения в Трире
Здания и сооружения, построенные во II веке
Появились в 170 году
Здания и сооружения Трира
Фортификационные сооружения Германии
Древнеримские сооружения в Германии